Johann Peisker ist der Name folgender Personen:

* Johann Peisker (Historiker) (1851–1933), Sozial- und Wirtschaftshistoriker
 Johann Peisker (Philologe) (1631–1711), deutscher Philologe und Dichter